ADI, akronym der kan have flere betydninger:

 ADI – Acceptabel Daglig Indtagelse.

 ADI (sanskrit) – kan betyde universets grundvold i sanskrit.

 ADI (investering) – Adi Technologies, investeringsfirma.

 ADI (tv) – tv- og skærmproducent.

 ADI (sygdom) – Alzheimer’s Disease International.